IJsselkade (Deventer), de kade in Deventer
IJsselkade (Kampen), een straat in Kampen
IJsselkade (Montfoort), een straat in Montfoort